Az 1986-os labdarúgó-világbajnokság F csoportjának mérkőzéseit június 4. és június 13. között játszották. A csoportban Marokkó, Anglia, Lengyelország és Portugália szerepelt.

A csoportból Marokkó és Anglia jutott tovább az első két helyen, az egyik legjobb harmadik helyezettként Lengyelország is továbbjutott. A mérkőzéseken 9 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Marokkó – Lengyelország

Portugália – Anglia

Anglia – Marokkó

Lengyelország – Portugália

Portugália – Marokkó

Anglia – Lengyelország

Források 

C6